Posidonia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Posidonia ingår i familjen Posidoniaceae.

Posidonia är enda släktet i familjen Posidoniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svaltingordningen